Астамиров — чеченская и черкеская фамилия. Известные носители:
 Астамиров, Иса Ибрагимович (1952—2000) — чеченский военный и государственный деятель, бригадный генерал ЧРИ.
 Астамиров, Дукваха — российский чеченский боец смешанных единоборств.